Clypeostroma är ett släkte av svampar. Clypeostroma ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeostroma